Imaginary Everything — шостий студійний альбом гурту Math the Band. Альбом був випущений у 2005 році. Даний альбом вважається альбомом з майже рекордною кількістю пісень, бо до нього увійшли 24 композиції.

Список композицій 
 A Day At The Beach Is No Day At The Beach 
 Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Spells Alphabet 
 Apology Pertaining To The Deceased Arthropod 
 Dear Stranger, How Have You Been? 
 Everyone On Earth Has Islands On Earth 
 Everyone On Earth Should Always Adopt A Cat Forever 
 Everything Ever Is Very Very Pretty 
 Haircuts And New Shoes For Everyone 
 Horay! Parade! Today! 
 I Bet You Five Dollars I've Married More People Than You Have 
 I Hope Nothing Bad Ever Happens To Anyone Ever Again 
 Imaginary Everything 
 It's Elephant City Baby 
 It's The End Of The World And You Blew It 
 Karl Marx The Spot 
 Kittens With Mittens 
 Locomotivation 
 My Favorite Chords 
 My Life As A Lamp 
 Oh Come On, Can You Honestly Tell Me That You Don't Think Those Trees Look Like Artichokes? 
 Peanut Butter, Jelly And Banana Sandwiches 
 The Getting Tree 
 Vampires And Teen Mothers Together Forever 
 Wait What's Going On

Учасники запису 
 Kevin Steinhauser - гітара, вокал
 Justine Mainville - клавіші, 8-біт, бек-вокал

Посилання 
 http://www.lastfm.ru/music/Math+The+Band/Imaginary+Everything
 http://www.lyricsdepot.com/album/math-the-band/imaginary-everything.html 

Музичні альбоми 2005
Англомовні музичні альбоми